Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Reykjavik 1998, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1998, è stato vinto da Karolina Jagieniak (tds n. 1). In finale ha sconfitto Gabriela Navrátilová (tds n. 2) con il punteggio di 7-6, 6-0.

Teste di serie

  Karolina Jagieniak (campionessa)
  Gabriela Navrátilová (finale)
  Adrienn Hegedűs (primo turno)
  Athina Briegel (semifinali)

  Heike Thoms (secondo turno)
  Ines Heise (secondo turno)
  Jolanda Mens (primo turno)
  Mirja Wagner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Reykjavik 1998